Микулинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Микулинская волость (Оршанский уезд) — в составе Могилёвской губернии
 Микулинская волость (Бугульминский уезд) — в составе Самарской губернии
 Микулинская волость (Старицкий уезд) — в составе Тверской губернии. До 1924 в Старицком уезде, в 1924—1929 — в Тверском.